Уругвай поділяється на 19 департаментів ().

Таблиця

Посилання